Младежкият национален отбор по футбол на Русия представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Руската футболна асоциация.В него могат да играят футболисти под 21-годишна възраст. Треньор на отбора е Николай Писарев. Капитан е играчът на Спартак Москва Александър Зотов.

Състав